El gran duque Nicolás Nikoláyevich de Rusia (San Petersburgo, 18 de noviembre de 1856 - Antibes, 5 de enero de 1929), nieto del zar Nicolás I, fue comandante supremo del Ejército Imperial ruso (1914-1915) y comandante del ejército del Cáucaso (1915), durante la Primera Guerra Mundial. Ha pasado también a la historia por su imponente presencia que lo refleja en sus casi 2 metros de estatura (1.98m)

Biografía

Carrera militar 

Nicolás Nikoláyevich fue el hijo mayor del Gran Duque Nicolás Nikoláyevich Romanov, el viejo, sexto hijo del zar Nicolás I de Rusia. Siendo primo del futuro zar Nicolás II de Rusia, Nicolás solía ser apodado Nikolasha, para distinguirlo de su primo. Nicolás Nikolaievich se destacaba por su inusual estatura de 1,98 m heredada de sus ancestros quienes sobrepasaban los 1,8 m.

El Gran Duque Nicolás se crio en una escuela militar de ingeniería. Tras graduarse en 1873 con el grado de teniente, fue enviado a un centro de infantería en San Petersburgo. Con el grado de subteniente, fue designado a un batallón de caballería. En 1874 fue destinado a la Academia del Estado Mayor, graduándose en 1876. Ascendido prematuramente a capitán, participó en la Guerra ruso-turca (1877-1878), donde se distinguió al cruzar el Danubio bajo el fuego enemigo liderando su escuadrón. En 1877, tras sus éxitos y destrezas fue ascendido al grado de coronel.

Tras la guerra, sirvió en un regimiento de húsares con el rango de comandante. Posteriormente fue ascendido a teniente general y a general de caballería. En 1905 ingresó en el Consejo de Defensa del Estado, bajo el mando del general Fiódor Palitsyn. El Consejo no tuvo una buena valoración, acusándole de interferir demasiado en el manejo de las tropas y las fuerzas navales. Para 1908, el Consejo era abolido por decreto real.

Revolución de 1905 

Al producirse la Revolución de 1905, el zar Nicolás se negaba a aplicar las reformas del conde Serguéi Witte y le pidió instaurar una dictadura militar, confiando en su prestigio entre la milicia. Sin embargo, consciente de los hechos, el gran duque se negó y amenazó con dispararse un tiro si el zar no aprobaba las reformas de Witte.

En 1907 se casó con la princesa Anastasia de Montenegro (1867-1929), hija del rey Nicolás I de Montenegro y de Milena Vukotić. Anastasia había estado casada con Jorge Maxilimiánovich, duque de Leuchtenberg, con quien tuvo dos hijos y de quien se divorció en 1906.

Primera Guerra Mundial 

Al estallar la Primera Guerra Mundial su primo, el zar, ante las propuestas de sus ministros, le nombró comandante supremo de los Ejércitos Imperiales, a pesar de que los preparativos los había realizado el general Vladímir Sujomlínov y de que él no había dirigido los ejércitos antes. Estableció su cuartel general en Baránavichi, en Bielorrusia.

Desde su puesto, era el responsable de dirigir las fuerzas rusas contra los Imperios Centrales —Alemania, Austria-Hungría y Turquía—. Sin embargo, su papel se limitó a escoger entre los distintos planes de guerra que le presentaban generales del ejército. En marzo de 1915 fue galardonado con la Orden de San Jorge por su participación en el Asedio de Przemyśl.

Bajo el mando del Gran Duque, el ejército ruso sufrió una serie de debacles militares. Nicolás no recibió buena opinión de colegas como el propio Sujomlínov, que calificó a Nicolás como «malvado y arrogante», además, se le acusó de ser ambicioso en exceso y de querer controlar todos los aspectos de la organización. En mayo de 1915, el zar retiró del mando al Gran Duque. En una de sus cartas, el zar menciona que su primo solicitó ser relevado del mando por alguien más capaz, incluso entre lágrimas.

En agosto de 1915, el Gran Duque fue enviado al Cáucaso, asentándose en Tiflis hasta 1917. El mando de los ejércitos del Cáucaso fue confiado al general Nikolái Yudénich, por lo que el mando de Nicolás fue únicamente nominal. Los rusos consiguieron una serie de campañas exitosas, y en 1916, Nicolás fue proclamado Ciudadano Honorario de Sebastopol.

La Revolución de febrero de 1917 cogió a Nicolás en Batumi, donde se reunió con el Almirante de la flota del Mar Negro, Aleksandr Kolchak.

En marzo, Nicolás se reunió con su hermano, Pedro Románov, y el hijo de éste, Román. Nicolás debía acudir a Maguilov para asumir el cargo de comandante supremo, pero recibió una carta del príncipe Gueorgui Lvov donde se le informaba de que su cargo como comandante supremo era revocado. Nicolás se trasladó a Crimea donde vivió los acontecimientos de la Revolución de Octubre sin tomar partido y la ocupación alemana de Crimea. Nicolás fue puesto bajo custodia de los alemanes aunque tratado correctamente.

Con la amenaza próxima de los bolcheviques a Crimea, Nicolás partió en el buque británico HMS Marlborough junto a la emperatriz viuda María Fiódorovna Románova.

Exilio 

En febrero de 1917, mientras estaba en el Cáucaso, estalló la revolución. En su último acto oficial el zar lo nombró comandante supremo, pero la situación en el Ejército había cambiado radicalmente. De camino al cuartel general en Mogilev se lo trató violentamente y al llegar a su destino el nuevo primer ministro, Gueorgui Lvov, lo destituyó.

Desde 1917 estuvo en el exilio interno en Crimea, a veces con arresto domiciliario, hasta que en 1919 logró escapar con su esposa en el acorazado británico  enviado por el rey Jorge V.

En 1922 fue proclamado emperador por el general Mijaíl Diterikhs del Zemski Sobor de Priamursk. Sin embargo, Priamursk fue tomada poco después por los bolcheviques.

Tras una estadía en Génova, a donde había sido invitado por su cuñado Víctor Manuel III de Italia, se instaló con su esposa en un pequeño castillo en Choigny, a las afueras de París. En Francia estuvo bajo la protección de la policía secreta y de un pequeño grupo de cosacos ya que se había convertido en blanco de la policía secreta soviética por ser el líder de la resistencia monárquica y de la Unión Militar Rusa, junto al barón Wrangel. Los planes de la resistencia eran enviar agentes a la Unión Soviética, pero los soviéticos lograron infiltrarse en la organización y asesinaron al espía británico Sidney Reilly. Sin embargo, no lograron capturar al gran duque, según sus propios planes, y los monárquicos lograron estallar una bomba en la prisión moscovita de Lubianka.

El gran duque falleció el 5 de enero de 1929, seis años antes que su esposa (1935). Ambos están enterrados en la Iglesia Ortodoxa de San Miguel Arcángel en Cannes.

Ancestros

Referencias  

 "A Peace To End All Peace", David Fromkin, Avon Books, New York, 1990
 "The Flight Of The Romanovs, A Family Saga", John Curtis Perry and Constantine Pleshakov, Basic Books, New York, 1999
 "Encyclopaedia Britannica", Vol. 16, pp. 420-421, Chicago, 1958
 "La revolución rusa: la tragedia de un pueblo (1891-1924). Orlando Figes, Edhasa, London, 2006

Romanov
Militares rusos de la Primera Guerra Mundial
Monárquicos de Rusia
Caballeros de segunda clase de la Orden de San Jorge
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Nicolas Nikolayevich
Nacidos en San Petersburgo